Christian Henrik de Thurah er navnet på flere personer:

 Christian Henrik de Thurah (søofficer) (1729-1812) – dansk søofficer
 Christian Henrik de Thurah (forfatter) (1830-1894) – dansk forfatter